La palabra Taikō (太閤), sin relación alguna con Taiko, es un título que se le da al máximo regente japonés cuando procede de una familia humilde y, por tanto, no puede ser nombrado shōgun (ver Kampaku). En un sentido más estricto, taikō puede referirse a Hideyoshi Toyotomi, un uso más común.

El término taiko puede significar:
 En la música japonesa, el taiko es un instrumento de percusión.
 Taikō, un título nobiliario del Japón feudal que designaba al máximo mandatario del país cuando este no provenía de la aristocracia.
 Taiko no Tatsujin, un videojuego japonés acerca de darle correctamente a un taiko.
 Taiko es el nombre de una saga de cinco novelas escritas por Eiji Yoshikawa y cuyo nombre debería ser Taikō, ya que hacen referencia a la historia de Hideyoshi Toyotomi, quien recibió el título de taikō.